Berry Head kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Berry Head (udde i Antarktis),

Storbritannien 

 Berry Head (Devon), udde i England, 

Robotskapade Antarktisförgreningar